31-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.
Пехотные
 31-я пехотная дивизия (вермахт)
 31-я добровольческая гренадерская дивизия СС
 31-я пехотная дивизия (Российская империя)
 31-я стрелковая дивизия (СССР)
 31-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
Кавалерийские
 31-я кавалерийская дивизия (1-го формирования)
 31-я кавалерийская дивизия (2-го формирования)
Танковые
 31-я танковая дивизия — дивизия Сухопутных войск СССР (1945—1997)
 31-я бронетанковая дивизия — дивизия Британской Индийской армии и Сухопутных войск Индии.

Артиллерийские
 31-я гвардейская ракетная Брянско-Берлинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — дивизия Советской армии (1960—1990)